HAR est un sigle qui peut désigner :
 heure avancée des Rocheuses, un fuseau horaire couvrant une bande de terre de l'Amérique du Nord correspondant environ aux Montagnes Rocheuses.

Hár est un nom propre qui peut désigner :
 Hár, un des trois hommes qui répondent aux questions d'Odin dans la mythologie nordique.